MILF steht für:
 Moro Islamic Liberation Front, eine islamistische Bewegung auf den südlichen Philippinen, siehe Islamische Befreiungsfront der Moros
 MILF (Ausdruck), umgangssprachlicher, obszöner Ausdruck für sexuell attraktive Frauen vorwiegend im mittleren Lebensalter
 MILF, deutscher Titel MILF – Ferien mit Happy End, französische Komödie (2018)
 MILF, deutscher Titel MILF – Je reifer die Frucht, desto süßer der Saft, US-amerikanische Sexkomödie (2010)
 M.I.L.F. $, Single von Fergie (2016)
 eine umgangssprachlich anstelle von MLF fälschlicherweise verwendete Abkürzung für ein Mittleres Löschfahrzeug

MILF